El término gacela puede referirse a:

El animal denominado gacela
El lenguaje de programación GaCeLa
El género poético de origen árabe llamado Gazal o Gazel (también escrito ghazal o ghazel)
Las empresas gacela son aquellas que crecen rápidamente y generan empleo
El puente Gazela sobre el río Sava en Belgrado
Bicicletas Gazelle, Gacela en español,  es un fabricante de bicicletas de Holanda